Huari puede referirse a:

Historia 
 La cultura wari (o «cultura huari»), antigua civilización andina que floreció en el centro de los Andes peruanos.
 Los huari, etnia preincaica que se distribuyó en la zona suroriental del departamento de Áncash (Perú).
 El imperio Tiahuanaco-Wari (o «imperio Tiahuanaco-Huari»), fusión de las influencias de los dos Estados andinos más poderosos de la época: Tiahuanaco y Huari.
 Huari (dios de los huari), dios solar preincaico de la etnia huari.
 Huari (dios de los urus), el dios solitario de los urus.

Geografía

En Perú 
 Huari (llamada también Santo Domingo de Huari), ciudad capital del distrito y de la provincia homónimos en el departamento de Áncash.
 El distrito de Huari, uno de los dieciséis que conforman la provincia homónima.
 La provincia de Huari, una de las veinte que conforman el departamento de Áncash.
 La diócesis de Huari, sufragánea de la arquidiócesis de Trujillo.

En Bolivia 
 Santiago de Huari (llamada también simplemente Huari), una ciudad y municipio de la provincia de Sebastián Pagador, en el departamento de Oruro.

Miscelánea 
 El Complejo arqueológico Wari, ciudad preincaica, capital del imperio huari, ubicada a 20km de la ciudad peruana de Ayacucho.
 La huari danza, danza ritual de origen mestizo inca-español originaria del Perú.
 Pedro Florián Huari (n.1963), político peruano.